Název Crawfordsville nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Crawfordsville (Arkansas)
 Crawfordsville (Indiana)
 Crawfordsville (Iowa)
 Crawfordsville (Oregon)